Heinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heinsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Heinsaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Heinsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar